WST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Westerly (Rhode Island) (Stati Uniti)
 WST – codice valutario ISO 4217 del Tala samoano, valuta delle Samoa